Uhu steht für:
 Uhu (Bubo bubo), Vogelart aus der Ordnung der Eulen
 einen Vertreter der Uhus (Bubo), Vogelgattung aus der Ordnung der Eulen
 Uhu (Schiff), das erste Schubboot auf der Donau
 Uhu (Zeitschrift), eine Berliner Zeitschrift in den 1920er Jahren
 Uhu (1985–1989), in der DDR erschienene Zeitschrift für Naturthemen
 Peter Uhu, Pseudonym des Schriftstellers Balduin Thieme (1910–1996)
 Unhexunium, derzeit hypothetisches chemisches Element mit der Ordnungszahl 161, siehe Erweitertes Periodensystem

Flugzeuge:
 Focke-Wulf Fw 189, Flugzeug (Aufklärer) der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 Heinkel He 219, Flugzeug (Nachtjäger) der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 Der kleine Uhu, ein Modellflugzeug, siehe Graupner Modellbau#Förderung der Modellflugjugend

UHU steht für:
 UHU, eine Klebstoffmarke und Unternehmen
 Universität Huelva Spanien
 die Version mit Infrarotscheinwerfer Sd.Kfz. 251/20 des Schützenpanzerwagen Sd.Kfz. 251 der deutschen Armee im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 KG Uhu, Karnevalsgesellschaft in Köln-Dellbrück

UHU